Gesichtsrose kann stehen für

 Herpes Zoster im Gesichtsbereich
 Erysipel im Gesichtsbereich